Carlos Andrade Souza — futebolista brasileiro nascido em 1987 (Santos FC, Fluminense FC, etc.)
Carlos Henrique Carneiro Marinho — futebolista brasileiro nascido em 1983 (EC Vitória, Fluminese FC, Náutico, EC Juventude)
Carlos Vinícius Santos de Jesus — futebolista brasileiro nascido em 1994 (Internacional, FC Arau, Estoril, Standard Liége, Guarani, etc.)
Luís Carlos Nunes da Silva — futebolista e treinador brasileiro, que atuou no Flamengo

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos